Саса () — река в центральной части Кубы.
 водохранилище Саса () — крупнейшее водохранилище на Кубе
 Саса - поселение на севере Израиля